Brusno – miejscowość w województwie zachodniopomorskim
 Brusno – miejscowość na Słowacji
 Brusno – uzdrowisko na Słowacji